Фторид осмия(IV) — неорганическое соединение, 
соль металла осмия и плавиковой кислоты с формулой OsF,
коричневый порошок,
реагирует с водой.

Получение 
 Пропускание фтора над нагретым осмием:

 продукты реакции загрязнены другими фторидами осмия.

Физические свойства 
Фторид осмия(IV) образует гигроскопичный коричневый порошок.

Химические свойства 
 Разлагается водой:

Литература 
 
 

осмия